Morgan kan syfta på:

Morgan – ett mansnamn och ett familjenamn
Morgan (bil) – ett bilmärke 
Morgan forum – en svensk branschorganisation för mobiltelefonföretag
Morgan le Fay – en mytologisk fe

Geografi

Australien 

 Morgan (ort i Australien), South Australia, Mid Murray,

Sydafrika 

 Morgan (udde), Östra Kapprovinsen,

USA 

 Morgan, Georgia, countyhuvudort, Calhoun County, 
 Morgan (ort i USA, Texas), Bosque County, 
 Morgan (ort i USA, Minnesota), Redwood County, 
 Morgan, Utah, countyhuvudort, Morgan County,

Se även
 Morgan County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar